Provertex är ett släkte av kvalster. Provertex ingår i familjen Scutoverticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Provertex